Черёмушский — посёлок в Котласском районе Архангельской области, входит в состав муниципального образования «Черёмушское».

Географическое положение 
Посёлок расположен в 8 км на юго-восток от Коряжмы, в 43 км на восток от Котласа. Железнодорожная станция Черёмуха на линии «Котлас — Микунь». Через посёлок протекает река Большая Коряжемка, к западу от посёлка находится река Черёмушка (приток Малой Коряжемки).

История 
С 1959 по 2005 годы посёлок Черёмушский имел статус посёлка городского типа, после — центр Черёмушского сельсовета, с 2006 года — в составе муниципального образования «Черёмушское».

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Котласского района
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области